Três navios da Marinha Real Inglesa foram batizados de HMS Chanticleer, possivelmente após a personagem Chanticleer de Geoffrey Chaucer, em The Nun's Priest's Tale:

HMS Chanticleer (1808)
HMS Chanticleer (1861)
HMS Chanticleer (U05)

Desambiguação